Thome bzw. Thomé ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Thome (1915–2006), deutscher Religionspädagoge
 Christian Thomé (* 1970), deutscher Jazz-Schlagzeuger
 Emerson Thome (* 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Felix Thome (* 1966), deutscher Kirchenhistoriker
 Francis Thomé (François Thomé; 1850–1909), französischer Komponist
 Franz Thomé (1807–1872), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor
 Gabriele Thome (1951–2003), deutsche Klassische Philologin und Hochschullehrerin
 Gisela Thome (* 1938), deutsche Lehrerin sowie Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin
 Günther Thomé  (* 1952), deutscher Sprachwissenschaftler 
 Hans Erich Thomé (* 1948), deutscher Theologe 
 Heinz-Josef Thomé (1925–1991), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Horst Thomé (1947–2012), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Hubert Thome (1892–1970), deutscher Landwirt und Landespolitiker (Zentrum, CDU) (Preußen, Rheinland-Pfalz)
 Ingeborg Thomé (1925–2017), deutsche Fernsehjournalistin
 Jacqueline Thome-Patenôtre (1906–1995), französische Politikerin
 Jean Thomé (1933–1980), deutscher Sänger, Komponist und Schauspieler
 Jim Thome (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Johannes Thome (* 1967), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 John Macon Thome (1843–1908), US-amerikanisch-argentinischer Astronom
 Karl J. Thomé-Kozmiensky (1936–2016), deutscher Ingenieur und Fachbuchautor
 Kenneth Thome (* 1968), costa-ricanischer Tennisspieler
 Ludwig Wilhelm Thomé (1841–1910), deutscher Mathematiker 
 Marga Ingeborg Thome (* 1942), deutsch-isländische Krankenschwester und Hochschullehrerin
 Otto Wilhelm Thomé (1840–1925), deutscher Botaniker
 Paul Schmidt-Thomé (1911–1997), deutscher Geologe
 Peter Schmidt-Thomé (* 1942), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Rainer Thome (* 1948), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Rudolf Thome (* 1939), deutscher Regisseur
 Stephan Thome (* 1972), deutscher Philosoph und Schriftsteller

Siehe auch:
 Thomä
 Thomae
 Thomée
 Tome
 Tomé